El cuclillo piquiilargo (Rhamphomantis megarhynchus) es una especie de ave cuculiforme de la familia Cuculidae que habita en los bosques húmedos de las tierras bajas tropicales y subtropicales de Nueva Guinea e islas adyacentes. Es la única especie del género Rhamphomantis.

Subespecies 
Se conocen dos subespecies de Rhamphomantis megarhynchus:

 Rhamphomantis megarhynchus megarhynchus - Nueva Guinea i Aru.
 Rhamphomantis megarhynchus sanfordi - Waigeo

Referencias

Enlaces externos 

Cuculidae
Géneros monotípicos de aves
Animales descritos en 1858